Las siglas SEH pueden referirse a:

 Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn, museo Ferroviario del Sur de Alemania, situado en Heilbronn.
 Structured Exception Handling, un mecanismo de manejo de excepciones en Microsoft Windows.
 Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Función Pública de España.